Вајсенборн може бити:

 Вајсенборн (Холцланд), општина у њемачкој савезној држави Тирингија у округу Зале-Холцланд.
 Вајсенборн (Хесен), општина у њемачкој савезној држави Хесен у округу Вера-Мајснер.
 Вајсенборн (Ерцгебирге), општина у њемачкој савезној држави Саксонија у округу Средња Саксонија.